Сборная Сент-Китса и Невиса по футболу () — представляет Сент-Китс и Невис на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. Контролируется Футбольной ассоциацией Сент-Китса и Невиса. Является членом ФИФА (с 1992 года) и КОНКАКАФ (с 1990 года).

Чемпионат мира 
 С 1930 по 1994 годы страна не являлась членом ФИФА
 С 1998 по 2022 — не прошла квалификационный раунд

Золотой кубок КОНКАКАФ 
 С 1991 по 2009 — не прошла квалификационный раунд

Кубок Карибских островов 
 1993 — четвёртое место
 1997 — второе место

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Сент-Китса и Невиса
 Сборная Сент-Киттса и Невиса на сайте ФИФА

Сент-Киттс и Невис